Charneca - um habitat
Ou ainda:
 Charneca em Flor - obra de Florbela Espanca

Localidades

 Charneca (Lisboa) - uma freguesia
 Charneca (Pombal) - uma aldeia
 Charneca de Caparica - freguesia do concelho de Almada
 Santo António da Charneca - freguesia do concelho do Barreiro

Desambiguação
Desambiguações de topônimos